«Педагогическая поэма»:

 Педагогическая поэма — известное и наиболее значительное произведение советского педагога и писателя А. С. Макаренко.
 Педагогическая поэма — экранизация одноимённой книги А. С. Макаренко, вышедшая в 1955 году.